Dioksanon se može odnositi na:
Trimetilen karbonat (1,3-dioksan-2-on)
p-Dioksanon (1,4-dioksan-2-on)